Михаил Степанович Степанов:
 Степанов, Михаил Степанович (1896 или 1897—1966?), заместитель наркома внешней торговли СССР в  1938—1947 годах, возглавлял делегацию СССР на Бреттон-Вудской конференции.
 Степанов, Михаил Степанович (1923—1996) — советский и российский марийский самодеятельный композитор.
 Степанов, Михаил Степанович (1925—2004) — строитель, передовик и организатор производства, рационализатор.
 Степанов, Михаил Степанович (1932—2004) — советский боксёр и тренер.
 Степанов, Михаил Степанович (около 1760 — после 1810) — русский кораблестроитель. Примечания